Il singolare del torneo di tennis Westel 900 Budapest Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Tathiana Garbin che ha battuto in finale Kristie Boogert 6-2, 7-6(4).

Teste di serie 

 Sylvia Plischke (secondo turno)
 Sarah Pitkowski (semifinali)
 Karina Habšudová (secondo turno)
 Ángeles Montolio (semifinali)

 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Adriana Gerši (secondo turno)
 Kristie Boogert (finale)
 Patricia Wartusch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

Westel 900 Budapest Open 2000